Виталий Михайлович Лоц (20 января 1977, Донецк, СССР) — украинский и российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник донецкого «Шахтёра». Играл за вторую команду «горняков». Несколько сезонов провёл впПервой украинской лиге. В 1999 году вместе с «Металлистом» вышел в высшую лигу, где сыграл 29 матчей.

В 2001 году перешёл в российский клуб «СКА-Энергия» Хабаровск. В первом же сезоне помог команде выйти в первый дивизион, где провёл шесть сезонов.

Завершил карьеру в украинской команде «Сталь» (Алчевск). Туда его позвал бывший наставник «СКА-Энергии» Олег Смолянинов.

Ссылки 
 
 Статистика на сайте «СКА-Энергии»

Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Нефтехимик» Кременчуг
Игроки ФК «Авангард» Ровеньки
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Металлист-2»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск